Mondiali 1927 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1927:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1927 – 30ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1927 – 7ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1927 – 25ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1927 – 26ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1927 – 4ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1927 – 24ª edizione